Konso  (conosciuta anche come Karati) – città dell'Etiopia
 Konso – divisione amministrativa dell'Etiopia
 Konso – gruppo etnico dell'Etiopia
 Lingua konso – lingua africana